Ordet betydning har flere betydninger:
 Betydning (lingvistik) - meningen med fx en sætning eller et ord. 
 Betydning (vigtighed)

Se også
 Semantik - en gren af lingvistik, som beskæftiger sig med betydning.
 Mening
 Meningen med livet
 Lingvistik
 Bibetydning